Ако Джумакуевич Гемуев (; 1885, с. Думала, Терская область — 1931, СССР) — советский партийный и государственный деятель. Заместитель председателя Кабардино-Балкарского облисполкома. Был репрессирован сталинской администрацией и расстрелян; реабилитирован посмертно в 1974 году. По национальности — балкарец. Член ЦИК СССР IV созыва.

Биография 
 1916 — 1917 — отправлен в ссылку. Из записки генерал-лейтенанта Флейшера: "был выслан из пределов области... согласно моему представлению от 24 марта 1916 г. No 1031 за подстрекательство жителей к неисполнению распоряжений главнокомандующего войсками округа о порядке пользования кабардинскими пастбищными землями, как лицо вредное и опасное для общественного порядка и спокойствия".
 с 1918 — член ВКП(б).
 с 1920 — председатель Ревкома Верхнего Чегема.
 с 10 октября 1922 — председатель исполкома Балкарского округа, член ЦИК КБАО.
 с 25 мая 1923 года — заместитель председателя Центрального Исполнительного комитета Советов КБАО. На втором пленуме ЦИК КБАО, в марте 1925 года, Б.Э. Калмыков говорил: 
 25 апреля 1927  — 24 мая 1930— Заместитель председателя Кабардино-Балкарского облисполкома
 9 августа 1930 — арестован КБОО ОГПУ по обвинению по статьям 58-2 (вооруженное восстание), 58-11 (участие в контрреволюционной организации) УК РСФСР.
 7 сентября 1931 — безо всяких серьёзных на то обстоятельств приговорён к расстрелу; приговор был приведен в исполнение.

Семья 
Брат — Магомет (1895 — 1931), революционер, партийный деятель, репрессирован, расстрелян.

Жена — Фатимат Саламгериевна.

Дети: сыновья: Исмаил (1922 —?), Алий (1924—?), Ахмат (1928—?), Хамзат (1930—?), Хамит (1931—?); дочь: Мария (1928 — ?).

Примечания 

Посмертно реабилитированные в СССР
Члены ЦИК СССР
Члены КПСС
Члены ЦИК автономных республик СССР
Депутаты Кабардино-Балкарского областного совета
Казнённые в 1931 году
Расстрелянные в СССР
Репрессированные в СССР